Альканьи́сес (, ) — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе района (комарки) Алисте в автономном сообществе Кастилия и Леон. Находится на границе с Португалией. Занимает площадь 55 км². Население 1159 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 66 км.

Титул маркиза Альканьисес традиционно принадлежал главе младшей линии рода Энрикесов.

В 1297 году в Альканьисесе был подписан договор, по которому устанавливалась граница между Португальским и Кастильским королевствами.

Население

Примечания

Ссылки 
 Alcañices en la Web de la comarca de Aliste
 Embalse de Castro

Населённые пункты Саморы
Муниципалитеты Саморы